Birley ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony R. Birley (1937–2020), britischer Althistoriker
 Eric Birley (1906–1995), britischer Althistoriker und Archäologe
 Robert Birley (1903–1982), britischer Lehrer, Hochschullehrer und Reformpädagoge
 Robin Birley (* 1935), britischer Archäologe
Siehe auch:
 Birley-Gletscher